Трубниково — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 1 км к юго-востоку от села Карамышево и в 31 км к востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 40 человек.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района